Příjmení Presl nosí více významných osobností:

 Antonín Presl (1718–1765) – františkán moravského původu působící na Slovensku
 Jan Svatopluk Presl (1791–1849) – rakouský a český vysokoškolský pedagog, profesor zoologie a mineralogie a přírodovědec
 Karel Bořivoj Presl (1794–1852) – český lékař, profesor přírodopisu a botanik, bratr Jana Svatopluka 
 Míla Preslová (* 1966) – česká fotografka